Forkortelsen P. Hansen er blandt andre brugt om:
 Peder Hansen (politiker, 1798-1878) – dansk gårdfæster og politiker, medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling
 Peder Hansen (politiker, 1800-1873) – dansk skolelærer og politiker, medlem af Folketinget
 Peder Hansen (politiker, 1812-1861) – dansk gårdfæster og politiker, medlem af Folketinget, også kendt som Peder Hansen-Snoldelev
 Peter Hansen (journalist) – dansk journalist og litteraturhistoriker (1840-1905)
 Jens Peter Hansen – dansk politiker, første folkevalgte borgmester i Aalborg (1854-1933)